Георги Павлов може да се отнася за:
 Георги Павлов (ветеринарен лекар) (1881-1945) – български ветеринарен лекар, учен и общественик
 Георги Павлов (художник) (Павлето) (1913-1995) – български живописец и художествен критик
 Георги Павлов (политик) (1921-1989) – български политик
 Георги Павлов (певец) (1926-2010) – български народен певец
 Георги Павлов (футболист) – български футболист